Список крупнейших страховых компаний мира 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует компании по величине активов. Крупнейшими страховыми центрами являются Париж, Мюнхен, Нью-Йорк, Лондон, Торонто, Цюрих, Пекин и Токио.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Страховые компании